

Localidades

Sulz (Baden-Württemberg)

Sulz (Argóvia)
Sulz (Lucerna)

Desambiguação